een berg in de Alpen
Alp (mythologie), een begrip uit de Noordse mythologie
Alp (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Alp (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
Alm (weide), ook alp, een bergweide

ALP kan verwijzen naar:
Australian Labor Party